Энни Турман (; ) — американская актриса.

Биография 
Энни Николь Турман родилась 14 ноября 1996 года в Нашвилле, штат Теннесси, США. В 13 лет она училась на актёрских курсах во Франклине, где встретила своего будущего менеджера и агента.

Дебютировала в кино в 2010 году. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Голодные игры» и «Мрачные небеса». В 2014 году была номинирована на премию «Молодой актёр» в категории «Лучшая актриса в телефильме, сериале, специальной программе или пилоте» за роль в телефильме «Санта-переключатель».

В 2015 году снялась в 10 эпизодах сериала «Доказательство».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Дети-актёры США